— японский поп- и рок-певец, актёр, сэйю, бизнесмен. Более известен как T.M.Revolution (Takanori Makes Revolution), репертуар Нисикавы включает в себя, в основном, энергичную музыку. При помощи поп-музыки и электрогитар звук T.M.Revolution имеет электронное направление с ритмами, позаимствованными из танцевальной музыки и транса. Популярность T.M.Revolution основывается на его харизме, динамичности песен, знаменитости композитора и отдельных произведениях. Кроме того, Таканори является вокалистом японской рок группы Abingdon Boys School.

Биография

Юность 
Нисикава родился в Хиконе, в простой семье, которая не имела отношения к музыке: отец Ясухиро, государственный служащий, мать Кадзуко (умерла в августе 2017 года), стоматолог в Хиконе, затем переехали в Ясу, префектура Сига.

Учился в начальной школе Миками (), Нисикава был в хороших отношениях со своим дедушкой (полицейский в отставке), к которому он всегда приходил после школы, так как родители всегда работали. Под руководством своего деда Таканори изучал кэндо, но когда Таканори было 10 лет его дед умер из-за болезни.

Затем Нисикава учился в средней школе Ясу () и старшая школа Ясу (滋賀県立野洲高等学校 Shiga Kenritsu Yasu Kōtō Gakkō). Во время учебы в средней школе Таканори всерьез задумался о карьере музыканта.

Luis-Mary 
Нисикава присоединился к visual kei группе Luis-Mary в 1990 в качестве вокалиста. Его псевдонимом был Haine (灰猫?) и его внешность на тот период времени позже станет вдохновением для героя Нисикавы в Gundam SEED destiny Хайне Вестенфлусса (Heine Westenfluss). Luis-Mary выпустили 3 сингла: "Rainy Blue"(21.11.91), "Whisper(In Your Eyes)"(10.03.92) и "Drive Me Mad"(21.10.92), группа распалась в 1993 году.

За пределами Японии 
Нисикава был почетным гостем на Comic Con 2008 в Нью-Йорке.

В 2008 году Таканори снялся в фильме Corazon de Melon. Его премьера состоялась на Cantor Film Center в Нью-Йорке 28 сентября 2008 года в рамках кинофестиваля.

Посол префектуры Сига 
Таканори имеет звание : первый Культурный Посол в префектуре Сига, его родном регионе. На церемонии инаугурации он сказал: Я хочу вернуть долг своему родному месту музыкой!и осуществил свой план. В 2009 он участвовал в двухдневном событии "inazuma Rock Fes" (Inazuma означает молния, ассоциируется с первым символом Сига) в приозерном парке в городе Кусацу рядом с его родным местом 19 и 20 сентября.

Defröck Records 
Нисикава создал свой собственный лейбл, который назывался "Defrock Records".

Личная жизнь 
Таканори был женат на Юми Ёсимуре (Puffy AmiYumi) с 1999 по 2002.

T.M.Revolution

Начало 
В 1995 году продюсер Дайсукэ Асакура подписал с Таканори контракт с лейблом FunHouse, который сейчас принадлежит BMG Japan. Они выпустили один сингл "Black or White?" под именем Daisuke Asakura expd. Takanori Nishikawa. Эта песня была записана в 1997 году и усовершенствована в 2000 в качестве двадцатого сингла TMR. Оригинальная "Black or White?" также является третьим треком в альбоме TMR’s Makes Revolution (1996).

Участвовал в небольшом событии с участниками из трех групп в ноябре 1995. Его фан-клуб Turbo был создан вскоре после этого, в декабре 1995.
В начале 1996 Нисикава несколько раз появился на радио, объявив о своем дебютном сольном проекте. 22 марта 1996 проект был назван "T.M.Revolution", а Асакура объявлен продюсером TMR. В мае того же года в продажу поступили сразу два сингла — это "Dokusai -monopolize-" и "Seishukujo -venus-".

В июле 1997 состоялся выход сингла "WHITE BREATH" и был распродан в количестве одного миллиона копий, с таким же успехом в январе 1998 года вышел в свет альбом "triple joker" и три новых сингла, которые были проданы в количестве двух миллионов копий, кроме того, они были выпущены ещё в нескольких странах. В следующем году был записан альбом "the force" и состоялся двухдневный концерт T.M.Revolution, доказавший, что число поклонников проекта стремительно растет. Два других сингла "HEAT CAPACITY" и "Madan ~Der Freischütz~" (魔弾 ～Der Freischütz～) и ремикс альбом "DISCORdanza: Try My Remix ~Single Collections~" и студийный альбом "progress" также в 2000 году.

Boarding был выпущен в 2001. Заглавный трек сингла был использован в качестве темы к драме под названием "To Make Divided a House (別れさせ屋Wakaresase Ya"
Нисикава начал своё продвижение, выпустив 16-й сингл "Out of Orbit ~Triple ZERO~" одним годом позже. (Асакура продолжил писать музыку для TMR). Его альбом-сборник B☆E☆S☆T был выпущен в следующем месяце. Epic Records Japan выкупил Antinos Records в том же году, и все альбомы из каталога Antinos были переизданы лейблом Epic. "Thunderbird" воодушевила режиссёра аниме Мицуо Фукуду попросить Нисикаву представить главную песню для Gundam SEED "INVOKE" выпущенная в сентябре 2002, была продана в количестве 250 тыс. копий и достигла второй позиции в чартах Oricon. Нисикава также озвучивал Мигеля Аймана в ранних сериях данного аниме и выступал в роли рассказчика.

Шестой альбом, который получил название "Coordinate" был выпущен в марте 2003 года. На обложке крупный планом находится оранжевый GINN, которым пилотировал Нисикава в "Gundam SEED".(Оранжевый любимый цвет Нисикавы). "Meteor" трек с альбома "coordinate" была саундтреком к Gundam SEEDВ альбом вошла композиция "THUNDERBIRD", которая первоначально была в альбоме "the force".

Tofu выпустила "coordinate" также "HEART OF SWORD ~Yoake Mae~" как бонусный трек. Нисикава дебютировал в Северной Америке выступая на Otakon в августе 2003 года.

Нисикава выпустил свой восемнадцатый сингл "Albireo" (Albireo -アルビレオ-) в феврале 2004 года. Она была использована в музыкальной программе AX MUSIC-TV на Nippon Television.

Седьмой альбом SEVENTH HEAVEN был выпущен в марте 2004 года. Tofu Records выпустили SEVENTH HEAVEN и спустя несколько недель Нисикава посетил Pacific Media Expo в мае 2004 года. "Zips" из SEVENTH HEAVEN была использована как саундтрек для Gundam SEED: Special Edition movie, а "Wheel of Fortune" была использована для "Formula Nippon" на "Fuji Television"

Альбом "Vertical infinity" был выпущен 26 января 2005 года. Знак бесконечности (∞) вертикально напоминал цифру 8 — это число значило количество уже существующих студийных альбомов T.M.Revolution. В альбом вошли "Web of Night"(как на японском так и на английском языках) и "ignited", также включены две англоязычные песни "Bring It On" и "Chase / The Thrill". В vertical infinity значительно заметны изменения в музыкальном направлении T.M.Revolution.

В 2005 году вышел сборник "MOBILE SUIT GUNDAM SEED DESTINY COMPLETE BEST", при составлении которого отметился и Таканори Нисикава. В июне 2006 года в продажу поступил альбом "1000000000000", в январе 2007 года Таканори посетил "ROCK NIPPON Shouji Noriko Selection".

Preserved Roses / Kakumei Dualism 
В 2013 году Нисикава сотрудничал с Наной Мидзуки.

(天) Ten 
В 13 мая 2015 года вышел альбом Ten, что означало "рай" и 10 альбом Таканори. Этот альбом был представлен спустя 4 года после релиза "Cloud Nine". В альбоме 15 треков такие как: "FLAGS", "The party must go on", "Count ZERO" и "Summer Blizzard", "HEAVEN ONLY KNOWS ～Get the Power～", которые были только в цифровом виде. И включает в себя абсолютно новые песни "DOUBLE-DEAL" и "AMAKAZE". Альбом поставляется в лимитированных версиях (А и Б) и обычное издание.

В ограниченной версии идет диск с концертными записями "Inazuma Rock Fes 2014" и версия Б содержит в себе запись "T.M.R. LIVE REVOLUTION’14 in Taipei" и интервью.

Также был тур "T.M.R. LIVE REVOLUTION’15 -Ten-", который стартовал 4 апреля, а завершился 6 сентября.

Committed RED / Inherit the Force и 2020 -T.M.Revolution All Time Best 
6 апреля 2016 года, Нисикава выпускает сингл  "Committed RED / Inherit the Force". Песня "Committed RED" послужила главной темой для игры на платформе PlayStation 4 Sengoku Basara: Sanada Yukimura-Den (Sengoku Basara: The Legend of Sanada Yukimura), а песня "Inherit the force" была использована в качестве темы для игры на платформе PlayStation Vita Kidou Senshi Gundam EXTREME VS-FORCE.

Также Нисикава совместно с корейской музыкальной группой AOA выпускает сингл "Ai Wo Choudai" (愛をちょうだい feat. TAKANORI NISHIKAWA (T.M.Revolution)).

11 мая 2016 года у T.M.Revolution выходит альбом "2020 -T.M.Revolution All Time Best-" , альбом посвящен двадцатилетию карьеры Таканори. Сам альбом состоит из 3х дисков и DVD: первый диск содержит в себе все синглы выпущенные до 2000 года (от 1996 до 2000 включительно), второй диск содержит в себе все синглы выпущенные с 2001 по 2010 год включительно, а третий диск содержит все синглы с 2011 года по 2016 год включительно, также входят и синглы "Committed RED" и "Inherit the Force". DVD  содержит в себе видео "20 Years of Nishikawa in 2020 Seconds" в видео рассказывается о карьере музыканта с 1996 года до нашего времени (2016 г.)

Takanori Nishikawa, BIRI x BIRI и Bright Burning Shout 
19 сентября 2017 года, Нисикава выпускает сингл "BIRI x BIRI" созданный совместно с Сюта Суэёси из AAA. В этом сингле Таканори Нисикава использует свое настоящее имя вместо сценического псевдонима T.M.Revolution. Песня используется в качестве темы фильма Овердрайв.

28 января 2018 года Таканори выпускает второй цифровой сингл под своим именем "Bright Burning Shout", а 7 марта 2018 выходит версия сингла на CD и DVD. "Bright Burning Shout" стала открывающей темой для аниме Fate/Extra Last Encore.

Сам Нисикава заявляет, что ему бы хотелось попробовать больше разнообразных стилей музыки под своим именем.

abingdon boys school 
Нисикава создал группу под названием abingdon boys school в 2005 году. Бывший гитарист ex-Wands Хироси Сибасаки присоединился к группе наряду с Sunao и Тосиюки Киси. abingdon boys school семь раз попадала в первую десятку хитов и выпустила два альбома, а также коллектив гастролировал по всей Европе. В сентябре 2006 года компания Sony Music официально объявила о дебюте группы. Вышедший вскоре после этого дебютный сингл abingdon boys school под названием INNOCENT SORROW занял четвертое место в чарте Oricon. 5 декабря 2007 года вышел четвертый сингл группы, Blade Chord. Песня из этого сингла была использована в видеоигре Sengoku Basara: Heroes.

Дискография 
Нисикава выпустил 10 студийных альбомов, 32 сингла, 8 сборников, 1 remix альбом.
 Студийные альбомы:
 1996 — MAKES REVOLUTION
 1997 — Restoration LEVEL 3
 1998 — Triple joker
 1999 — The Force
 2000 — Progress
 2003 — Coordinate
 2004 — SEVENTH HEAVEN
 2005 — Vertical infinity
 2011 — CLOUD NINE
 2015 — Ten
 Синглы
 1995 — BLACK OR WHITE? [as Daisuke Asakura expd. Takanori Nishikawa]
 1996 — "独裁 -monopolize-" (Dokusai -monopolize-; Dictatorship -monopolize-) 臍淑女 -ヴィーナス- (Hesoshukujo -Venus-; Navel Lady -Venus-) HEART OF SWORD ～夜明け前～ (HEART OF SWORD ~Yoake Mae~; HEART OF SWORD ~Before Dawn~)
 1997 — LEVEL 4  HIGH PRESSURE  WHITE BREATH  
 1998 — 蒼い霹靂 (Aoi Hekireki; Blue Thunder)  HOT LIMIT   THUNDERBIRD   Burnin’ X’mas  
 1999 — WILD RUSH 
 2000 — BLACK OR WHITE? version 3   HEAT CAPACITY   魔弾 ～Der Freischütz～/Love Saver (Madan ~Der Freischütz~; Magic Bullet ~The Freeshooter~)  
 2001 — BOARDING  
 2002 — Out of Orbit ~Triple ZERO~   INVOKE  
 2004 — Albireo   Web of Night   ignited  
 2005 — vestige 
 2008 — resonance 
 2010 — Naked Arms/Sword Summit   Save The One, Save The All  
 2011 — FLAGS 
 2013 — Preserved Roses (with Nana Mizuki)   Kakumei Dualism (with Nana Mizuki)   HEAVEN ONLY KNOWS ~Get the Power~  
 2014 — Count ZERO/Runners high *Split single with SCANDAL (Runners high)  Tsukiyabureru- Time to Smash!   Phantom Pain 
 2015 — DOUBLE — DEAL
 2016 — Committed RED / Inherit the Force, RAIMEI
 2017 — BIRI X BIRI (совместно с Сюта Суэёси, AAA)
 2018 — Bright Burning Shout
 Сборники:
 2000 — DISCORdanza: Try My Remix ~Single Collections~
 2002 — B☆E☆S☆T
 2006 — UNDER:COVER
 2006 — 1000000000000 — 10th anniversray compilation 2СD
 2010 — X42S-REVOLUTION
 2013 — UNDER:COVER 2

GEISHA BOY: Anime Song Experience [Otakon 2013 Exclusive Anime Song Compilation]

2016 — 2020 -T.M.Revolution All Time Best-

Takanori Nishikawa 

 19.09.2017 - BIRI x BIRI (feat.Sueyoshi Shuta AAA) 
 7.03.2018 - Bright Burning Shout
 5.10.2018 - Be Affected (西川貴教 × Fear, and Loathing in Las Vegas)
 14.11.2018 - His/Story / Roll The Dice

VHS 

 1996 —  MAKES REVOLUTION (September 21, 1996)

LIVE REVOLUTION 1 -MAKES REVOLUTION-

 1997 — restoration LEVEL➝3 (May 21, 1997)

LIVE REVOLUTION 2 -restoration LEVEL➝3-

 1998 — riple joker

LIVE REVOLUTION 3 -KING OF JOKER-

 1999 — the force

LIVE REVOLUTION 4 -THE FORCE-

 2001 — 0001

Фильмография 

 Rurouni Kenshin (1996) ➝ Orochi no Ren (大蛇の煉?)
 Little Shop of Horrors (1999) ➝ Seymour Krelborn (Japanese production)
 Beautiful Life (2000) ➝ Satoru Kawamura (川村サトル Kawamura Satoru)
 Mobile Suit Gundam SEED (2002/2003) ➝ Miguel Aiman / narrator (phase-26)
 Mobile Suit Gundam SEED Destiny (2005) ➝ Heine Westenfluss
 Nursing Étoile (介護エトワール Kaigo Etoile?, 2006) ➝ Takeo Baba (馬場竹雄 Baba Takeo?)
 Corazon de Melon (2008) ➝ Hiromi
 Marvel Disk Wars: The Avengers (2014) ➝ Silver Samurai
 Sengoku Basara: End of Judgement (2014) ➝ Sakai Tadatsugu
 Shin SD Gundam Force Tensei Knight Saga (2014/2015) Knight Gundam/Versal Knight Gundam/Superior Dragon, Musha Godmaru

Продукция 
 Фотоальбомы
 Starman from Miracle Wonder Planet (1997)
 T.M.R. LIVE REVOLUTION ’97 -Joker- Documentary Tour Book (1997-98)
 T.M.Revolution PERFECT BIBLE Volume 3 (1998)
 Takanori Nishikawa B-Pass Special Edition PERFECT BIBLE Volume 4 (1998)
 T.M.R. LIVE REVOLUTION ’98 Joker Type 2 -Great Fighter- (1998)
 the end of genesis T.M.R.evolution turbo type D (1999)
 SEVENTH HEAVEN (2004)
 Ray of Light — DEFROCK (2005)
 UNDER:COVER (2006)
 RE:INCARNATION (2009)
 INAZUMA ROCK FES. 2009 DOCUMENT PHOTO BOOK (2009)
 INAZUMA ROCK FES. 2010 DOCUMENT PHOTO BOOK (2010)
 INAZUMA ROCK FES. 2011 DOCUMENT PHOTO BOOK (2011)
 INAZUMA ROCK FES. 2012 DOCUMENT PHOTO BOOK (2012)
 INAZUMA ROCK FES. 2013 DOCUMENT PHOTO BOOK (2013)

Примечания 

Певцы и певицы в жанре J-pop